Террор может означать:

 Террор — применение силы или угроза её применения в политических целях.
 Террор — вулкан в Антарктиде.
 «Террор» — роман Дэна Симмонса.
 «Террор» — американский фильм ужасов 1928 года.
 «Террор» — американский телесериал, основанный на одноимённом романе.
 Terror — название ряда кораблей военно-морских флотов Великобритании, США и Испании:
 HMS Terror (1813) — британский бомбардирский корабль.
 HMS Terror (1916) — британский тяжёлый корабль.

См. также 
 Терроризм